Ліндсі Девенпорт і Яна Новотна були чинними чемпіонками, але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Девенпорт - з Наташою Звєрєвою, а Новотна - з Мартіною Хінгіс.

Хінгіс і Новотна програли у чвертьфіналі парі Яюк Басукі і Кароліна Віс.

Девенпорт і Звєрвєва виграли титул, перемігши у фіналі пару Александра Фусаї і Наталі Тозья з рахунком 6–7, 7–5, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Мартіна Хінгіс /  Яна Новотна (чвертьфінал)
 Ліндсі Девенпорт /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (півфінал)
 Александра Фусаї /  Наталі Тозья (фінал)

Сітка

Посилання 
 1998 Chase Championships Doubles Draw 

C
Тур WTA 1998